Die Saison 2003/04 war die 24. Spielzeit der deutschen Schachbundesliga. Meister wurde die SG Porz, die im Stichkampf um den Titel mit 4½:3½ gegen den SC Baden-Oos gewann. Der Titelverteidiger Lübecker SV 1873 hatte sich bereits vor der Saison aus der Bundesliga zurückgezogen. Neu aufgestiegen waren die Bremer Schachgesellschaft von 1877, die Sportfreunde Katernberg, der SCA St. Ingbert und der SV 1920 Hofheim. Die Bremer Schachgesellschaft von 1877 zog sich nach der Saison ebenso zurück wie die Mannschaft aus St. Ingbert und der SK König Plauen. Dadurch konnten der SV 1920 Hofheim und die Stuttgarter Schachfreunde 1879 in der Liga verbleiben.
Zu den gemeldeten Mannschaftskadern der teilnehmenden Vereine siehe Mannschaftskader der deutschen Schachbundesliga 2003/04.

Abschlusstabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

Die Meistermannschaft

Weblinks 
 

2003/04
Schachveranstaltung 2003
Schachveranstaltung 2004
Sportsaison 2003/04